

Кротошин — село у Львівському районі, Львівської області

Населені пункти та їхні частини
 Кротошин — місто в Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Кротошин — гміна в Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Кротошин — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кротошин — село в гміні Барцин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кротошин — частина міста Кетш у Ґлубчицькому повіті Опольського воєводства

Примітки